Лицей № 45 во Львове — специализированная средняя общеобразовательная школа I—III степеней аккредитации с углублённым изучением английского языка. Язык обучения — украинский. Адрес — 79060, г. Львов, ул. Научная, 25, Львовский лицей № 45; тел: +38(032)263-62-63, факс: +38(032)263-62-63.

Львовская школа № 45 была открыта 1 сентября 1977 года. В 2007 году в ней обучалось 1112 учеников, в 2011 году — 1150 учеников.

Инфраструктура 
В школе есть 38 учебных кабинетов, актовый зал, медицинский кабинет, зубной кабинет, библиотека (свыше 40 тыс. томов в 2011 году), кабинет хореографии, мастерские, два кабинета информатики, лингво-медиа центр, столовая на двести мест, два спортивных зала, плавательный бассейн, стадион. Работают секция карате и клуб стрельбы из лука «Золотая стрела» (из которого вышел призёр Афинской олимпиады Дмитрий Грачёв).

Оборудованы учебный кабинет «Шекспировский центр» и кабинет Ивана Франко.

Школа работает в одну смену в пятидневном режиме.

Педагогический коллектив 
Директор школы —  Карпий Оксана Дмитровна.

В школе работают 96 педагогов, среди которых Лауреат премии Дж. Сороса, учитель математики Лапина Ольга Ивановна; четырёхкратный победитель конкурса по программе ACSELS,Татьяна Владимировна Белкина; Лауреат конкурса «Моя Украина», учитель украинской словесности Мария Иосифовна Деникевич; учитель физики Татьяна Владимировна Вербовецкая. Многие из учителей имеют высокие категории:
 Учитель высшей категории — 37;
 Учитель первой категории — 26;
 Учитель второй категории — 13;
 Учитель-методист — 8;
 Старший учитель — 16;
 Отличник образования Украины — 7.
Отмечены наградами:
 Благодарностью Президента Украины — 1 учитель;
 Грамотами Министерства образования и науки Украины — 11 учителей;
 Орденами и медалями — 3 учителя.

Внешнее независимое тестирование 
 В 2010 году, по данным директора Владимира Кравченко, его ученики были первыми по английскому языку в районе, вторыми по украинскому языку и в тройке лучших по математике.
 В 2011 году школа № 45 была названа одной из лучших в рейтинге львовских школ, составленном газетой «Сегодня»: больше половины выпускников сдали математику и украинский на отлично, треть — историю, и четверть — английский; при этом никто не получил неудовлетворительных оценок ни по одному предмету, и все выпускники поступили в вузы.
 В 2012 году наибольшие баллы (173—200 баллов) на тестированиях ВНО по украинскому языку и литературе набрали 35 % участников из школы № 45, по математике — 27 %, по истории Украины — 27 %, по английскому языку — 28 %. Трое из выпускников набрали максимальную оценку — 200 баллов.

См. также 
 Школа № 52 (Львов)

Примечания 

Школы Львова
Школы, основанные в 1977 году